Grundvattnet (bestämd form), geologi, se Grundvatten

Grundvattnet kan också syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Grundvattnet, Småland, sjö i Åtvidabergs kommun,  (19,7 ha)
Stora Grundvattnet, sjö i Åtvidabergs kommun,  (16,7 ha)
Grundvattnet (Håbols socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun,  (12,1 ha)
Grundvattnet, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun,  (11,5 ha)
Lilla Grundvattnet, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun, 
Grundvattnet, Värmland, sjö i Årjängs kommun, 
Grundvattnet, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (20,2 ha)
Grundvattnet (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Grundvattnet (Hotagens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (35,1 ha)
Grundvattnet (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (11,4 ha)
Västra Grundvattnet, sjö i Krokoms kommun,  (13,9 ha)
Östra Grundvattnet, sjö i Krokoms kommun,  (16,2 ha)
Grundvattnet (Bodums socken, Ångermanland, 709333-153026), sjö i Strömsunds kommun,  (18,6 ha)
Grundvattnet (Bodums socken, Ångermanland, 711200-153394), sjö i Strömsunds kommun,  (14,3 ha)
Lill-Grundvattnet, sjö i Strömsunds kommun,  (10,7 ha)
Grundvattnet, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (14 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn